Název Vadkovice má více sídel:
 Vadkovice (Chbany), část obce Chbany v okrese Chomutov
 Vadkovice (Předotice), část obce Předotice v okrese Písek

Externí odkazy